Наталья Александровна Вербовская — российская футболистка.

Карьера 
Первой футбольной командой в карьере стала московская «Катюша-Спартак».

В 2000 году приняла приглашение и перешла в клуб «Дон-Текс», а в 2002 году перешла в команду «Волжанка», но та по ходу сезона 2002 года обанкротилась и пришлось вернуться в «Дон-Текс».

Выступала также за «Рязань-ТНК», «Чертаново» и «Долгие Пруды».

В 2006 году выступала на любительском уровне за «Катюшу»

Достижения 
командные
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 4 место в высшей лиге: 2003
 Кубок России по футболу среди женщин
 ¼ финала — 2000
личные
 В 1998 году забила в ворота «Нива» девять мячей в одном матче.

Клубная статистика

Примечания 

Футболистки России
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»